Riferimento – in filosofia del linguaggio, relazione tra un segno e l'ente extralinguistico che detto segno rappresenta
Riferimento – in informatica, un valore che identifica univocamente e permette di accedere a un dato in memoria

Altri progetti